

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Berny“ beginnt.

Berny 



 Berny d’Ouvillé, Charles (1775–1842), französischer Maler
 Berny, Laure de (1777–1836), Honoré de Balzacs „mütterliche Geliebte“